Plaats in Indonesië
 Podosari (Cepiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Podosari (Kesesi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java